При́з:
 Приз — сувенір або коштовна нагорода за перемогу в конкурсі або змаганні.
 Приз — здобич, захоплена у морській війні яка переходить, відповідно до міжнародного права, у власність захоплюючого.
 «Приз» — анімаційний фільм 1992 року студії Укранімафільм

Багатозначні терміни